Международный теннисный турнир в Истборне 2009 (под спонсорским названием AEGON International 2009) — 35-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в британском городе Истборн и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2009 году турнир прошёл с 13 по 20 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в женском одиночном разряде —  Агнешка Радваньская
 в женском парном разряде —  Кара Блэк и  Лизель Хубер

Общая информация 
Накануне своего 35-го розыгрыша Истборнский приз расширил свою соревновательную часть, дополнив традиционный женский турнир мужским соревнованием: перед сезоном британская теннисная ассоциация передала местным организаторам лицензию приза базовой категории тура ATP, ранее принадлежавшую мужскому турниру в Ноттингеме. Параллельно у соревнования появился новый титульный спонсор — страховая компания AEGON заключила с LTA крупный спонсорский контракт, став титульным партнёром в том числе и Истборнского турнира.

Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Игорь Андреев (№ 26 в мире на тот момент). Россиянин не смог подтвердить свой статус, уступив уже на старте, однако его обидчик: Фрэнк Данцевич в дальнейшем добрался до титульного матча, где уступил ещё одному россиянину — второму сеянному Дмитрию Турсунову. Канадец и россиянин во второй раз пересеклись в матчах на этом уровне и, как и двумя годами ранее в Индианаполисе, Фрэнку не удалось выиграть у Дмитрия даже сета.

В парном соревновании посев сыграл минимальную роль и в финале встретились два несеянных альянса: Мариуш Фирстенберг и Марцин Матковский, до того лишившие турнир двух сеянных пар, смогли завоевать и общий титул, переиграв в своём последнем матче Тревиса Пэррота и Филипа Полашека.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Елена Дементьева (№ 4 в мире на тот момент). Россиянка поддержала не слишком удачную игру лидеров посева других соревнований, покинув приз уже во втором раунде. В её отсутствие турнир свёлся к матчу шестой ракетки турнира Каролины Возняцки и несеянной Виржини Раззано, где менее опытная датчанка взяла верх в двух равных сетах. Прошлогодняя чемпионка — Агнешка Радваньская — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Парный приз у женщин также был не слишком удачен для лидеров посева, а общий титул достался несеянному альянсу Акгуль Аманмурадова / Ай Сугияма, переигравшему в финале Саманту Стосур и Ренне Стаббс. Для 25-летней представительницы Узбекистана этот финал стал дебютным на этом уровне, а её одногодка из Австралии сыграла свой 30-й финал, но после титула здесь же в 2007 году она не знает побед в подобных играх четвёртый турнир подряд.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Дмитрий Турсунов обыграл  Фрэнка Данцевича со счётом 6-3, 7-6(5).
 Турсунов выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Данцевич уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Секция 2

Мужчины. Парный турнир 
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский обыграли  Тревиса Пэрротта /  Филипа Полашека со счётом 6-4, 6-4.
 Фирстенберг выигрывает 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Матковский выигрывает 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Акгуль Аманмурадова /  Ай Сугияма обыграли  Саманту Стосур /  Ренне Стаббс со счётом 6-4, 6-3.
 Аманмурадова выигрывает свой дебютный финал соревнования тура ассоциации.
 Сугияма выигрывает 1-й титул в сезоне и 38-й за карьеру в туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 AEGON International

 Мировой тур ATP 2009 года
 WTA Тур 2009 года

 Мировой тур ATP 250
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 Профиль турнира на сайте ATP 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2009 года
2009